Le terme musée de l'Armée peut désigner :
 le musée royal de l'Armée et de l'Histoire militaire situé au Cinquantenaire, à Bruxelles, en Belgique ;
 le musée de l'Armée situé dans l'Alcazar de Tolède, en Espagne ;
 le musée de l'Armée situé aux Invalides, à Paris, en France ;
 le musée de l'Armée polonaise à Varsovie, en Pologne ;
 le musée de l’Armée () à Stockholm, en Suède.

Voir aussi